Fraunkäferln ist ein Walzer von Johann Strauss Sohn (op. 99). Das Werk wurde am 27. August 1851 in Ungers Casino in Wien erstmals aufgeführt.

Anmerkungen 
Die Namensgebung des Walzers geht vermutlich auf eine Gattung der Marienkäfer zurück. Möglicherweise wurde Strauss aber auch von einem gleichnamigen Gedicht von Anton Freiherr von Klesheim zu diesem Namen inspiriert. Das Werk war als Gegenstück zu seinem im Vorjahr erschienenen Walzer Johannis-Käferln gedacht. Uraufgeführt sollte es im Rahmen des Hernalser Kirchtages bei einem Konzert in Ungers Casino werden. Wegen Dauerregens wurde die Premiere dann um ein paar Tage verschoben und am 27. August am geplanten Ort nachgeholt. Der Walzer kam gut an, konnte aber langfristig nicht den großen Durchbruch zum Repertoirestück schaffen.

Die Spieldauer beträgt auf der unter Einzelnachweisen angeführten CD 9 Minuten und 43 Sekunden. Je nach der musikalischen Auffassung des Dirigenten kann sich diese Zeit um bis zu etwa einer Minute plus oder minus verändern.

Weblinks 
 Die Strauß Dynastie in den Jahren 1850 und 1851 mit Erwähnung des Walzers Fraunkäferln
 Fraunkäferln auf der Naxos online CD Beschreibung

Einzelnachweis

Siehe auch 
 Liste der Walzer von Johann Strauss (Sohn)

Walzer von Johann Strauss (Sohn)
Musik 1851